О́льга Чимитцыре́новна Жигми́това (Первомайский, Читинская область) — российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова.

Биография 

Училась в средней школе № 2 поселка Таксимо Муйского района.
В 2000 году окончила Улан-Удэнский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского по классу хорового дирижирования.

В 2002 году поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию, на вокальное отделение, педагог — Заслуженная артистка РСФСР, солистка Мариинского театра Евгения Перласова.

С 2008 года   — солистка БГАТОБ.

Репертуар 
 Кармен («Кармен», Бизе),
 Полина («Пиковая дама», Чайковский),
 Ольга («Евгений Онегин», Чайковский),
 Любаша («Царская невеста», Римский-Корсаков),
 Кончаковна («Князь Игорь», Бородин),
 Ульрика («Бал-маскарад», Верди),
 Дорабелла («Так поступают все», Моцарт)
 Амнерис («Аида» , Верди) 
 Далила («Самсон и Далила», Сен-Санс)
 Фенена («Набукко»,Верди)
 партия меццо-сопрано («Реквием», Верди).
 Ромео («Капулетти и Монтекки» , Беллини)
 Секст («Милосердие Тита » ,  Моцарт )
Сантуцца ("Сельская честь" , Масканьи) 

Кроме этого в её репертуаре арии и партии Аксиньи («Тихий Дон»), Фаворитки (Доницетти), произведения Джованни Баттиста Перголези «Stabat Mater» («Стояла Матерь») и  Антонио Вивальди «Gloria in Excelsis Deo» («Слава в вышних Богу», а также романсы русских и европейских композиторов, русские старинные романсы, бурятские народные песни, песни советских, российских и монгольских  композиторов.

Концертная и творческая деятельность 
Дала несколько сольных концертов в Москве, Париже, Новосибирске, Улан-Удэ  и Иркутске, в том числе в Московском театре эстрады в январе 2011 года в Московском Доме романса в апреле 2009 года, на симфонической эстраде в Сокольниках. Участвовала в концертах в Большом театре , Мариинском театре, и Колонном зале Дома Союзов. Выступала перед Президентом России Дмитрием Медведевым во время его визита в Бурятию.

Весной 2009 года выступила на Фестивале Бетховена в Королевском замке (Варшава), прошла мастер-класс, который проводила Тереза Берганса.
В 2010 году прошла стажировку у известной солистки Венской оперы Оливеры Милякович.

Активная участница проекта "Романтика Романса" (Канал "Культура") и проекта "Ну-ка все вместе" (Россия1)

Дискография 
 В сентябре 2009 года записала сольный диск русского романса под названием «С милых уст кружева отведу». Диск записан в сотрудничестве с известным композитором и пианистом, заслуженным артистом России Виктором Фридманом.
 Весной 2010 года выпустила новый сольный диск под названием «В свете лунных глаз». Записаны песни композитора Елены Спас и поэта Александра Матвеева. Пианист — заслуженный артист России Михаил Линк.
 В 2012 году диск «Музыка Любви» с участием Ч. Раднаева и И. Лазарева. Песни композитора В. Усовича на слова В. Слипенчука.

Награды и премии 
 В ноябре 2008 года стала лауреатом гран-при в конкурсе «Сибирская Романсиада» (Томск).
 В декабре 2008 года — лауреат международной «Романсиады» (Москва).
 В ноябре 2014 года - Гран-при Международного конкурса им.Л.Линховоина (Забайкальский край, Агинское)
 В ноябре 2014 года присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Бурятия"
 В декабре 2014 года стала лауреатом Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства за 2012-2013 годы
 В апреле 2016 года стала лауреатом Международного конкурса вокалистов «Vissi D’arte 2016» (Прага, Чехия) .
 В декабре 2016 года финалистка Международного конкурса Le Concours International de Belcanto Bellini (Марсель, Франция)

Примечания 

Академические музыканты России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Меццо-сопрано России